

Fortification 

rue du rempart, élément en fortification polygonale.

Voies 
La rue du Rempart peut faire référence aux voies suivantes :

Rue du Rempart-du-Pin et rue du Rempart-Sainte-Foy à Agen ;
 Rue du Rempart à Colmar ;
 Rue du Rempart à Lille ;
 Rue du Rempart à Marseille ;
 Rue du Rempart, une ancienne rue de Paris, absorbée par la place André-Malraux ;
 Rue du Rempart à Strasbourg ;
 Rue du Rempart-Matabiau, rue du Rempart-Saint-Étienne et rue du Rempart-Villeneuve à Toulouse ;
 Rue du Rempart à Valenciennes.

Voir aussi 
 

Homonymie de rues